Бре́йди () — английская и ирландская фамилия. Иногда передаётся как Брэ́йди или Брэ́ди. Известные носители:

 Брэйди, Джеймс Генри (1862—1929) — 8-й губернатор штата Айдахо, впоследствии сенатор от Айдахо.
 Брейди, Патрик Генри (род. 1936) — генерал-майор армии США, герой Вьетнамской войны.
 Брейди, Джеймс Скотт (1940—2014) — помощник и пресс-секретарь президента США Рональда Рейгана.
 Брэди, Дженнифер (род. 1995) — американская теннисистка.
 Брейди, Дороти (1903—1977) — американский экономист и математик.
 Брэйди, Конор — редактор The Irish Times с 1986 до 2002 года.
 Брейди, Крис (род. 2004) — американский футболист.
 Брейди, Лиам (род. 1956) — ирландский футболист.
 Брэйди, Майкл Джеймс — мошенник из ЮАР, инженер, арестованный за невыполненные заказы на поставку вечных двигателей.
 Брейди, Милли (род. 1993) — английская актриса.
 Брейди, Мэтью (1822—1896) — американский фотограф.
 Брейди, Николас Фредерик (род. 1930) — американский политик, 68-й министр финансов США при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше.
 Брейди, Орла (род. 1961) — ирландская актриса.
 Брэди, Пэм (род. 1969) — американский сценарист.
 Брэди, Робби (род. 1992) — ирландский футболист.
  (1901—1963) — американский экономист.
 Брейди, Стивен (род. 1967) — ирландский шахматист. 
 
 Брейди, Чарлз Элдон (1951—2006) — американский астронавт.
 Брейди, Шон Бэптист (род. 1939) — ирландский кардинал.
 Брейди, Элис (1892—1939) — американская актриса.
 Брэди, Эрин (род. 1987) — американка, победительница конкурса красоты «Мисс США 2013» и участница «Мисс Вселенной 2013».

Топонимы 
 Брейди — город в США, расположенный в центральной части штата Техас.
 Остров Брейди — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.

См. также 
 Облигации Брейди — облигации развивающихся стран, деноминированные преимущественно в долларах. 
 Брейд
 Бреди

Примечания